В Монголии насчитывается 22 национальных парка:

Примечания 

Национальные парки
Монголия